Борис Алексеевич Кривоусов (1923—1982) — руководитель строительства промышленной аппаратуры, Герой Социалистического Труда (1981).

Биография 
В 1960 году окончил Свердловский горно-металлургический техникум. 

В 1966 году окончил Уральский государственный университет, где получил диплом экономиста. Кандидат экономических наук (1977).

Карьера 
В 1946—1947 годах работал на Средне-Уральском медеплавильном заводе; в 1947—1953 гг. — заместитель директора Карабашского медеплавильного завода; в 1953—1957 годах — заместитель директора Пышминского медеэлектролитного завода; в 1957—1970 гг. — на партийной и советской работе; в 1970—1982 гг. — директор Пышминского медеэлектролитного завода (комбинат «Уралэлектромедь»).

Под его руководством на предприятии построена первая в стране шахтная печь непрерывного действия для плавки катодов, спроектирован, смонтирован и освоен в работе тиристорный агрегат для реверсирования тока в цехе электролиза меди, введен в строй новый цех медных порошков. По его инициативе построен экспериментальный благоустроенный поселок Балтым (Свердловская область).

Автор 22 печатных работ.

Скончался 29 декабря 1982 года. Похоронен на Верхнепышминском (Александровском) кладбище.

Награды 
Борис Алексеевич за свои достижения неоднократно награждён:
 1973 — орден Октябрьской Революции;
 1974 — орден Трудового Красного Знамени;
 1981 — Герой Социалистического Труда;
 1981 — орден Ленина;
 1981 — почётный гражданин города Верхняя Пышма;
 и прочими медалями.

Примечания 

Выпускники УГК имени И. И. Ползунова
Делегаты XXIII съезда КПСС
Похороненные в Верхней Пышме
Делегаты XXVI съезда КПСС